

Patronymes 

 Fernand Largeau (1869-1932) : explorateur français, fils de Victor et frère de Victor Emmanuel;
 Jean-Claude Largeau (1949- ) : coureur cycliste français;
 Victor Largeau (1842-1897) : explorateur et administrateur colonial français, père de Victor et Fernand;
 Victor Emmanuel Largeau (1867-1916) : général français, fils de Victor et frère de Fernand.

Toponymes 

 Faya-Largeau : ville du Tchad
 La Chapelle-Largeau : commune française située dans le département des Deux-Sèvres.